А́ддисон () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Аддисон, Джозеф (1672—1719) — английский поэт и эссеист.
 Аддисон, Джон (1766—1844) — английский композитор.
 Аддисон, Ланселот (1632–1703) — английский священник, переводчик.
 Аддисон, Томас (1793—1860) — английский врач.
 Аддисон, Уильям (1933—2008) — американский шахматист; международный мастер (1967).

Топоним 
 Аддисон — округ в штате Вермонт, США.

Другое 
 Аддисон — гражданский аэропорт в городе Аддисон, штат Алабама, США.

См. также

Примечания